Holcomb peut désigner :

Patronyme

 Bobby Holcomb (né en 1947), musicien franco-américain ;
 Janel Holcomb (née en 1978), coureuse cycliste américaine ;
 Randy Holcomb (1979-), joueur de basket-ball américain ;
 Rod Holcomb (?), réalisateur, producteur et scénariste américain de télévision ;
 Steven Holcomb (1980-2017), bobeur américain.

Toponyme

Holcomb, une communauté incorporée du comté d'Ogle dans l'Illinois ;
 Holcomb, ville du Kansas ;
 Holcomb, ville du Missouri.

Homonymie de toponyme